Янко Миладинов е български пианист, композитор, диригент и аранжор.

Биография 
Роден е в град София. През 1947 г. започва да учи пиано с брат си и сестрите си при италианката Монтани. После е възпитаник за повече от десет години на пианистката и професор Жени Ковачева. След като завършва гимназия, развива интерес към поп и джаз музиката. Няколко години по-късно решава да се реализира в жанра на забавната музика. Започва да участва в концерти на Стефан Воронов, пътува с комбо състав до Германия и прави аранжименти за оркестъра на Никола Чалашканов. През 1969 г. постъпва като пианист в Биг Бенда на Българското национално радио. С този оркестър записва голям брой концерти в страната и чужбина, включително участия на „Мелодия на годината“, „Златният Орфей“ и „Златният кос“. През 1998 г. е назначен за диригент на Биг Бенда на БНР.

Миладинов се занимава с композиране от 1970-те години. Дебютната му песен е „Вечерен бряг“ в изпълнение на Мими Иванова. Като композитор създава над 250 песни и оркестрови пиеси. Автор е също на над 300 аранжименти. Негови песни са издавани в България, ГДР, Куба, СССР и други страни.

През 1983 г. е създаден телевизионния филм „Най-хубавият лъч“ – творчески портрет на Янко Миладинов. През 2008 г. е награден за приносите си в музикалното изкуство с голямата награда на БНР „Сирак Скитник“.

Източници

Външни препратки 
 Биография и творчество на Янко Миладинов в сайта на Съюза на българските композитори

Български пианисти
Български композитори
Български диригенти
Изпълнители на Българското национално радио
Родени в София